Worlington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Worlington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 East Worlington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 West Worlington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon